La commission des Politiques globales en matière de handicap () est une commission parlementaire du Congrès des députés espagnol.

Histoire 
Existante entre 2004 et 2019, elle était compétente pour analyser les propositions législatives et non-législatives et contrôler le pouvoir exécutif dans le domaine du handicap. Elle disparaît à l'ouverture de la  avec la création de la commission des Droits sociaux et des Politiques globales du handicap.

Présidents

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Commission parlementaire
 Commission parlementaire (Espagne)

Espagne, Congrès, Handicap
Commission Handicap
Handicap en Espagne